ale (bier), het product van het bierbrouwproces
Ale (Zweden), een gemeente in de Zweedse provincie Västra Götalands län
Ale (Luleå), een dorp in de gemeente Luleå
Ale (voornaam)

zie ook Åle, Denemarken (doorverwijspagina)